Castéra kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Castéra-Verduzan, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Castéra-Lectourois, departementet Gers i regionen Occitanien,